Філіп Французький () :

 королі
 Філіп I (король Франції) (1052–1108) — король Франції (з 1060).
 Філіп II Август (1165–1223) — король Франції (c 1180).
 Філіп III Сміливий (1245–1285) — король Франції (з 1270).
 Філіп IV (король Франції) (1268–1314) — король Франції (з 1285).
 Філіп V (король Франції) (1291–1322) — король Франції (з 1316).
 Філіп VI (король Франції) (1293–1350) — король Франції (з 1328).

 принци
 Філіп Французький (1116–1131) — старший син короля Людовика VI Толстого; король-співправитель (1129–1131).
 Філіп Французький (1201–1234) — принц з династії Капетингів, син короля Філіпа II Августа.
 Філіп Французький (1683–1746) — другий син Людовика Великого Дофіна; король Іспанії під ім'ям Філіп V (1700 по 1746), засновник іспанської лінії Бурбонів.